Георгий Ивановский:
 Ивановский, Георгий Иванович (1906—1985) — советский хозяйственный деятель.
 Ивановский, Георгий Фёдорович (1919—1998) — советский государственный деятель, нефтехимик.